Кі́рай () — угорське прізвище.

 Бела Кірай (1912 — 2009) — угорський військовий діяч та історик.
 Габор Кірай (1976) — угорський футболіст, воротар.
 Дьюла Кірай (1908 — ?) — угорський футболіст, що грав на позиціях півзахисника і захисника.
 Чарльз Фредерік (Карч) Кірай (1960) — американський волейболіст, тренер, коментатор.

Угорські прізвища